

Geografia

Repubblica Ceca 
 Řež – frazione di Husinec, comune nel distretto di Praha-východ (Boemia Centrale)

Russia 
 Rež – città nella oblast' di Sverdlovsk (circondario federale degli Urali)
 Rež – fiume della Siberia occidentale, affluente della Nica